Smolski ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Smolski (* 1996), weißrussischer Biathlet
 Dmitri Smolski (1937–2017), weißrussischer Komponist
 Victor Smolski (* 1969), weißrussischer Gitarrist der Band Rage